|-
|(67001)||1999 XN117|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,088|| align=right|5,14|| align=right|4,618||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67002)||1999 XJ118|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,128|| align=right|7,41|| align=right|4,580||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67003)||1999 XU118|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,154|| align=right|7,77|| align=right|4,656||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67004)||1999 XU119|| align=right|14,8|| align=right|2,863|| align=right|0,098|| align=right|11,80|| align=right|4,843||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67005)||1999 XZ120|| align=right|15,7|| align=right|2,658|| align=right|0,234|| align=right|2,86|| align=right|4,333||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67006)||1999 XD121|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,152|| align=right|10,19|| align=right|4,549||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67007)||1999 XM121|| align=right|15,6|| align=right|2,806|| align=right|0,100|| align=right|4,24|| align=right|4,700||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67008)||1999 XD122|| align=right|15,5|| align=right|2,768|| align=right|0,189|| align=right|7,59|| align=right|4,605||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67009)||1999 XS122|| align=right|14,6|| align=right|2,722|| align=right|0,116|| align=right|8,97|| align=right|4,491||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67010)||1999 XD123|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,063|| align=right|6,90|| align=right|4,164||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67011)||1999 XR123|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,083|| align=right|9,28|| align=right|4,164||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67012)||1999 XL124|| align=right|14,2|| align=right|2,771|| align=right|0,163|| align=right|9,35|| align=right|4,611||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67013)||1999 XY124|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,207|| align=right|9,90|| align=right|4,564||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67014)||1999 XJ125|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,064|| align=right|8,61|| align=right|5,458||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67015)||1999 XB126|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,150|| align=right|10,64|| align=right|4,476||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67016)||1999 XL130|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,237|| align=right|4,23|| align=right|4,377||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67017)||1999 XV132|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,055|| align=right|9,69|| align=right|5,297||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67018)||1999 XY133|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,113|| align=right|8,76|| align=right|5,696||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67019)||1999 XF137|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,096|| align=right|5,45|| align=right|3,713||MBA||13. december 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(67020)||1999 XS137|| align=right|14,1|| align=right|3,494|| align=right|0,038|| align=right|8,87|| align=right|6,531||MBA||11. december 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(67021)||1999 XG143|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,199|| align=right|6,55|| align=right|4,078||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(67022)||1999 XO147|| align=right|15,5|| align=right|2,890|| align=right|0,058|| align=right|2,95|| align=right|4,911||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67023)||1999 XP152|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,127|| align=right|14,61|| align=right|4,187||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67024)||1999 XS153|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,176|| align=right|13,42|| align=right|5,459||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67025)||1999 XU155|| align=right|14,6|| align=right|3,000|| align=right|0,101|| align=right|3,55|| align=right|5,195||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67026)||1999 XX155|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,094|| align=right|16,65|| align=right|5,627||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67027)||1999 XE164|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,266|| align=right|2,80|| align=right|4,346||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67028)||1999 XH164|| align=right|14,3|| align=right|2,757|| align=right|0,208|| align=right|10,99|| align=right|4,578||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67029)||1999 XH166|| align=right|14,0|| align=right|2,678|| align=right|0,217|| align=right|10,23|| align=right|4,383||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67030)||1999 XJ166|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,233|| align=right|14,76|| align=right|4,822||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67031)||1999 XX166|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,111|| align=right|12,04|| align=right|4,541||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67032)||1999 XV167|| align=right|14,5|| align=right|2,978|| align=right|0,111|| align=right|9,01|| align=right|5,139||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67033)||1999 XN169|| align=right|14,4|| align=right|2,790|| align=right|0,219|| align=right|6,37|| align=right|4,659||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67034)||1999 XN170|| align=right|13,4|| align=right|3,020|| align=right|0,086|| align=right|11,04|| align=right|5,247||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67035)||1999 XO171|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,206|| align=right|4,36|| align=right|4,385||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67036)||1999 XS171|| align=right|14,4|| align=right|2,838|| align=right|0,115|| align=right|4,93|| align=right|4,780||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67037)||1999 XC181|| align=right|13,2|| align=right|3,149|| align=right|0,115|| align=right|11,89|| align=right|5,586||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67038)||1999 XC182|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,206|| align=right|11,66|| align=right|4,411||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67039)||1999 XT183|| align=right|13,9|| align=right|2,974|| align=right|0,098|| align=right|9,23|| align=right|5,127||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67040)||1999 XL187|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,204|| align=right|8,65|| align=right|4,117||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67041)||1999 XR187|| align=right|14,5|| align=right|2,854|| align=right|0,206|| align=right|13,86|| align=right|4,821||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67042)||1999 XF188|| align=right|14,2|| align=right|2,967|| align=right|0,089|| align=right|8,64|| align=right|5,111||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67043)||1999 XS188|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,110|| align=right|7,84|| align=right|5,360||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67044)||1999 XF189|| align=right|14,3|| align=right|2,781|| align=right|0,197|| align=right|7,87|| align=right|4,637||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67045)||1999 XZ191|| align=right|15,4|| align=right|2,839|| align=right|0,168|| align=right|6,54|| align=right|4,783||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67046)||1999 XX192|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,084|| align=right|10,39|| align=right|5,384||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67047)||1999 XU193|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,075|| align=right|8,31|| align=right|5,120||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67048)||1999 XJ203|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,136|| align=right|10,39|| align=right|5,500||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67049)||1999 XB204|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,168|| align=right|9,40|| align=right|4,500||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67050)||1999 XT204|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,098|| align=right|15,49|| align=right|5,447||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67051)||1999 XP206|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,108|| align=right|9,85|| align=right|5,155||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67052)||1999 XY207|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,202|| align=right|7,92|| align=right|4,493||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67053)||1999 XZ207|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,176|| align=right|15,34|| align=right|4,317||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67054)||1999 XR209|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,158|| align=right|16,55|| align=right|5,474||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67055)||1999 XC211|| align=right|13,3|| align=right|2,664|| align=right|0,134|| align=right|10,17|| align=right|4,348||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67056)||1999 XL212|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,159|| align=right|14,89|| align=right|4,435||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67057)||1999 XS229|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,159|| align=right|8,92|| align=right|4,680||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67058)||1999 XY229|| align=right|13,6|| align=right|2,563|| align=right|0,169|| align=right|12,25|| align=right|4,102||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67059)||1999 XZ229|| align=right|13,0|| align=right|2,674|| align=right|0,111|| align=right|11,74|| align=right|4,371||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67060)||1999 XD230|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,095|| align=right|13,26|| align=right|4,235||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67061)||1999 XK233|| align=right|16,1|| align=right|2,800|| align=right|0,191|| align=right|12,83|| align=right|4,685||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67062)||1999 XU233|| align=right|14,3|| align=right|2,981|| align=right|0,086|| align=right|11,45|| align=right|5,147||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67063)||1999 XM244|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,104|| align=right|4,49|| align=right|4,627||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67064)||1999 XM260|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,136|| align=right|6,12|| align=right|5,338||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67065)||1999 XW261|| align=right|12,7|| align=right|5,106|| align=right|0,027|| align=right|31,65|| align=right|11,54||JUT||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67066)||1999 YO|| align=right|15,5|| align=right|1,922|| align=right|0,133|| align=right|25,08|| align=right|2,664||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67067)||1999 YC6|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,226|| align=right|26,78|| align=right|4,281||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67068)||1999 YO25|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,046|| align=right|14,19|| align=right|5,575||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67069)||2000 AQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,192|| align=right|10,57|| align=right|4,364||MBA||2. januar 2000||Kleť||Klet
|-
|(67070)||2000 AZ2|| align=right|15,2|| align=right|3,048|| align=right|0,174|| align=right|3,99|| align=right|5,321||MBA||1. januar 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(67071)||2000 AA7|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,101|| align=right|21,42|| align=right|5,586||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67072)||2000 AY11|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,205|| align=right|11,67|| align=right|4,372||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67073)||2000 AG14|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,253|| align=right|2,90|| align=right|3,561||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67074)||2000 AC15|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,052|| align=right|13,41|| align=right|5,540||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67075)||2000 AD15|| align=right|14,9|| align=right|2,995|| align=right|0,091|| align=right|3,48|| align=right|5,183||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67076)||2000 AC19|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,097|| align=right|8,72|| align=right|5,516||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67077)||2000 AQ21|| align=right|16,8|| align=right|2,594|| align=right|0,143|| align=right|4,83|| align=right|4,178||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67078)||2000 AW26|| align=right|14,5|| align=right|2,801|| align=right|0,240|| align=right|6,53|| align=right|4,686||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67079)||2000 AL27|| align=right|13,5|| align=right|3,138|| align=right|0,042|| align=right|20,81|| align=right|5,557||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67080)||2000 AC29|| align=right|13,9|| align=right|3,145|| align=right|0,079|| align=right|8,05|| align=right|5,576||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67081)||2000 AL31|| align=right|13,9|| align=right|3,189|| align=right|0,193|| align=right|6,53|| align=right|5,695||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67082)||2000 AY32|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,126|| align=right|10,60|| align=right|5,361||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67083)||2000 AW34|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,075|| align=right|3,39|| align=right|5,587||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67084)||2000 AY38|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,105|| align=right|6,27|| align=right|4,306||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67085)||2000 AG42|| align=right|16,9|| align=right|2,359|| align=right|0,173|| align=right|0,70|| align=right|3,624||MBA||4. januar 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(67086)||2000 AY45|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,121|| align=right|11,62|| align=right|5,557||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67087)||2000 AL51|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,192|| align=right|5,93|| align=right|4,558||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67088)||2000 AN51|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,201|| align=right|8,82|| align=right|4,281||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67089)||2000 AW51|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,171|| align=right|8,10|| align=right|4,001||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67090)||2000 AC52|| align=right|15,1|| align=right|2,705|| align=right|0,193|| align=right|8,72|| align=right|4,448||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67091)||2000 AJ52|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,132|| align=right|5,11|| align=right|4,137||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67092)||2000 AA53|| align=right|16,3|| align=right|2,523|| align=right|0,252|| align=right|2,78|| align=right|4,007||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67093)||2000 AY53|| align=right|14,1|| align=right|2,966|| align=right|0,130|| align=right|9,87|| align=right|5,107||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67094)||2000 AC62|| align=right|14,2|| align=right|3,243|| align=right|0,126|| align=right|11,78|| align=right|5,839||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67095)||2000 AU67|| align=right|14,3|| align=right|3,361|| align=right|0,073|| align=right|10,59|| align=right|6,160||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67096)||2000 AL70|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,174|| align=right|4,14|| align=right|4,197||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67097)||2000 AF71|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,040|| align=right|1,72|| align=right|4,455||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67098)||2000 AN74|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,076|| align=right|8,32|| align=right|5,408||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67099)||2000 AK76|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,028|| align=right|12,38|| align=right|5,379||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67100)||2000 AL76|| align=right|13,9|| align=right|3,186|| align=right|0,235|| align=right|6,86|| align=right|5,686||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67101)||2000 AW78|| align=right|16,5|| align=right|2,670|| align=right|0,313|| align=right|4,21|| align=right|4,362||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67102)||2000 AB80|| align=right|13,4|| align=right|3,188|| align=right|0,082|| align=right|15,50|| align=right|5,690||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67103)||2000 AC80|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,211|| align=right|10,34|| align=right|4,514||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67104)||2000 AH81|| align=right|13,9|| align=right|2,978|| align=right|0,094|| align=right|11,41|| align=right|5,139||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67105)||2000 AV91|| align=right|14,1|| align=right|2,995|| align=right|0,060|| align=right|12,40|| align=right|5,182||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67106)||2000 AF92|| align=right|13,1|| align=right|3,159|| align=right|0,019|| align=right|20,12|| align=right|5,615||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67107)||2000 AU93|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,300|| align=right|6,44|| align=right|4,094||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67108)||2000 AB100|| align=right|13,8|| align=right|2,663|| align=right|0,212|| align=right|14,26|| align=right|4,345||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67109)||2000 AC100|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,243|| align=right|4,68|| align=right|4,147||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67110)||2000 AF101|| align=right|16,3|| align=right|2,691|| align=right|0,268|| align=right|4,28|| align=right|4,414||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67111)||2000 AL101|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,243|| align=right|4,67|| align=right|4,169||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67112)||2000 AA104|| align=right|13,1|| align=right|2,974|| align=right|0,131|| align=right|16,45|| align=right|5,127||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67113)||2000 AC114|| align=right|14,1|| align=right|2,930|| align=right|0,224|| align=right|5,74|| align=right|5,014||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67114)||2000 AT115|| align=right|13,4|| align=right|3,238|| align=right|0,049|| align=right|8,66|| align=right|5,827||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67115)||2000 AF116|| align=right|14,7|| align=right|3,095|| align=right|0,106|| align=right|6,66|| align=right|5,444||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67116)||2000 AY116|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,018|| align=right|15,22|| align=right|4,146||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67117)||2000 AA117|| align=right|13,9|| align=right|2,762|| align=right|0,275|| align=right|11,07|| align=right|4,590||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67118)||2000 AB120|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,122|| align=right|6,72|| align=right|3,646||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67119)||2000 AP122|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,119|| align=right|4,74|| align=right|3,352||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67120)||2000 AY122|| align=right|14,8|| align=right|3,083|| align=right|0,162|| align=right|5,52|| align=right|5,414||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67121)||2000 AE123|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,042|| align=right|10,61|| align=right|5,349||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67122)||2000 AY123|| align=right|13,7|| align=right|3,143|| align=right|0,158|| align=right|16,43|| align=right|5,570||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67123)||2000 AL124|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,196|| align=right|27,20|| align=right|5,633||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67124)||2000 AY127|| align=right|14,3|| align=right|2,725|| align=right|0,264|| align=right|10,06|| align=right|4,499||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67125)||2000 AC131|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,184|| align=right|2,30|| align=right|5,499||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67126)||2000 AS133|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,149|| align=right|3,69|| align=right|4,674||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67127)||2000 AN136|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,109|| align=right|3,77|| align=right|4,349||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67128)||2000 AQ139|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,080|| align=right|10,78|| align=right|5,366||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67129)||2000 AA140|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,286|| align=right|6,69|| align=right|4,089||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67130)||2000 AA141|| align=right|13,6|| align=right|2,996|| align=right|0,097|| align=right|10,57|| align=right|5,184||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67131)||2000 AC143|| align=right|13,4|| align=right|3,111|| align=right|0,173|| align=right|13,47|| align=right|5,487||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67132)||2000 AD145|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,083|| align=right|9,72|| align=right|5,103||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67133)||2000 AL145|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,118|| align=right|16,62|| align=right|5,558||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67134)||2000 AB149|| align=right|12,9|| align=right|3,225|| align=right|0,053|| align=right|17,07|| align=right|5,791||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67135)||2000 AD152|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,250|| align=right|8,98|| align=right|4,068||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67136)||2000 AG154|| align=right|13,8|| align=right|3,035|| align=right|0,043|| align=right|8,58|| align=right|5,286||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67137)||2000 AX155|| align=right|14,0|| align=right|3,082|| align=right|0,051|| align=right|11,94|| align=right|5,409||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67138)||2000 AF165|| align=right|13,7|| align=right|2,843|| align=right|0,055|| align=right|2,91|| align=right|4,794||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67139)||2000 AK165|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,207|| align=right|10,55|| align=right|4,685||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67140)||2000 AD166|| align=right|13,2|| align=right|3,177|| align=right|0,143|| align=right|24,71|| align=right|5,663||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67141)||2000 AC169|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,156|| align=right|7,94|| align=right|4,560||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67142)||2000 AV169|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,212|| align=right|12,38|| align=right|4,451||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67143)||2000 AY170|| align=right|14,1|| align=right|2,624|| align=right|0,242|| align=right|9,48|| align=right|4,251||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67144)||2000 AO171|| align=right|16,2|| align=right|2,575|| align=right|0,304|| align=right|6,42|| align=right|4,131||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67145)||2000 AW173|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,196|| align=right|10,19|| align=right|4,556||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67146)||2000 AN175|| align=right|14,2|| align=right|2,970|| align=right|0,128|| align=right|11,18|| align=right|5,117||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67147)||2000 AF176|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,091|| align=right|9,98|| align=right|5,480||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67148)||2000 AG186|| align=right|14,3|| align=right|2,773|| align=right|0,252|| align=right|8,10|| align=right|4,617||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67149)||2000 AA187|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,254|| align=right|9,25|| align=right|4,397||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67150)||2000 AK187|| align=right|14,4|| align=right|2,872|| align=right|0,196|| align=right|13,14|| align=right|4,867||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67151)||2000 AA188|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,217|| align=right|14,18|| align=right|4,633||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67152)||2000 AM189|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,221|| align=right|11,69|| align=right|4,261||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67153)||2000 AP189|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,173|| align=right|13,96|| align=right|4,246||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67154)||2000 AJ194|| align=right|12,9|| align=right|3,170|| align=right|0,130|| align=right|16,82|| align=right|5,644||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67155)||2000 AK194|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,041|| align=right|15,41|| align=right|5,641||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67156)||2000 AY197|| align=right|14,0|| align=right|3,384|| align=right|0,090|| align=right|8,61|| align=right|6,225||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67157)||2000 AR198|| align=right|12,6|| align=right|3,184|| align=right|0,160|| align=right|16,25|| align=right|5,682||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67158)||2000 AX199|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,133|| align=right|13,23|| align=right|4,307||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67159)||2000 AC200|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,182|| align=right|13,93|| align=right|4,540||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67160)||2000 AT200|| align=right|15,6|| align=right|2,768|| align=right|0,249|| align=right|12,89|| align=right|4,605||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67161)||2000 AA205|| align=right|13,2|| align=right|3,032|| align=right|0,089|| align=right|11,01|| align=right|5,278||MBA||8. januar 2000||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(67162)||2000 AR217|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,130|| align=right|6,86|| align=right|3,570||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67163)||2000 AU228|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,238|| align=right|12,45|| align=right|4,618||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67164)||2000 AJ229|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,086|| align=right|13,21|| align=right|4,180||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67165)||2000 AW230|| align=right|15,3|| align=right|3,091|| align=right|0,103|| align=right|8,33|| align=right|5,433||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67166)||2000 AZ232|| align=right|13,3|| align=right|3,252|| align=right|0,059|| align=right|11,33|| align=right|5,863||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67167)||2000 AM235|| align=right|15,4|| align=right|3,083|| align=right|0,118|| align=right|2,22|| align=right|5,412||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67168)||2000 AX237|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,160|| align=right|14,29|| align=right|5,528||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67169)||2000 AV241|| align=right|13,6|| align=right|3,382|| align=right|0,049|| align=right|11,51|| align=right|6,219||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67170)||2000 AC244|| align=right|13,5|| align=right|3,110|| align=right|0,110|| align=right|16,45|| align=right|5,485||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67171)||2000 AQ244|| align=right|15,3|| align=right|2,671|| align=right|0,049|| align=right|14,84|| align=right|4,365||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67172)||2000 BH16|| align=right|14,1|| align=right|2,792|| align=right|0,233|| align=right|6,59|| align=right|4,665||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67173)||2000 BR17|| align=right|15,5|| align=right|2,758|| align=right|0,027|| align=right|6,29|| align=right|4,580||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67174)||2000 BS18|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,139|| align=right|2,03|| align=right|3,808||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67175)||2000 BA19|| align=right|14,6|| align=right|1,905|| align=right|0,068|| align=right|21,55|| align=right|2,629||MBA||31. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67176)||2000 BP20|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,147|| align=right|5,76|| align=right|5,660||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67177)||2000 BM22|| align=right|14,8|| align=right|3,213|| align=right|0,179|| align=right|0,94|| align=right|5,757||MBA||30. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67178)||2000 BE25|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,189|| align=right|16,26|| align=right|5,340||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67179)||2000 BQ25|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,188|| align=right|11,86|| align=right|5,168||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67180)||2000 BJ27|| align=right|14,6|| align=right|2,338|| align=right|0,145|| align=right|4,42|| align=right|3,574||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67181)||2000 BZ27|| align=right|13,7|| align=right|3,216|| align=right|0,138|| align=right|1,47|| align=right|5,767||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67182)||2000 BQ28|| align=right|13,1|| align=right|3,075|| align=right|0,053|| align=right|13,60|| align=right|5,391||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67183)||2000 BT33|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,091|| align=right|8,97|| align=right|5,519||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(67184)||2000 CS4|| align=right|15,2|| align=right|3,025|| align=right|0,160|| align=right|0,64|| align=right|5,259||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67185)||2000 CR6|| align=right|15,5|| align=right|3,056|| align=right|0,158|| align=right|4,15|| align=right|5,340||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67186)||2000 CF25|| align=right|14,3|| align=right|3,035|| align=right|0,098|| align=right|10,60|| align=right|5,287||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67187)||2000 CL27|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,070|| align=right|14,49|| align=right|4,322||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67188)||2000 CV28|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,163|| align=right|1,44|| align=right|3,684||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67189)||2000 CT30|| align=right|15,0|| align=right|3,149|| align=right|0,127|| align=right|5,04|| align=right|5,586||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67190)||2000 CB32|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,179|| align=right|3,97|| align=right|5,613||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67191)||2000 CB38|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,155|| align=right|4,14|| align=right|5,641||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67192)||2000 CH49|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,123|| align=right|11,52|| align=right|4,543||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67193)||2000 CY57|| align=right|12,6|| align=right|3,179|| align=right|0,259|| align=right|9,23|| align=right|5,668||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67194)||2000 CA61|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,193|| align=right|9,92|| align=right|5,493||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67195)||2000 CT66|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,248|| align=right|12,69|| align=right|4,383||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67196)||2000 CE75|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,093|| align=right|2,80|| align=right|4,285||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67197)||2000 CU79|| align=right|14,1|| align=right|3,241|| align=right|0,149|| align=right|1,28|| align=right|5,833||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67198)||2000 CR91|| align=right|15,9|| align=right|2,210|| align=right|0,077|| align=right|2,43|| align=right|3,285||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67199)||2000 CP96|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,168|| align=right|15,31|| align=right|5,682||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67200)||2000 CG97|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,250|| align=right|16,85|| align=right|5,572||MBA||12. februar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(67201)||2000 CR103|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,070|| align=right|12,89|| align=right|4,377||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67202)||2000 CJ108|| align=right|12,6|| align=right|3,123|| align=right|0,182|| align=right|16,14|| align=right|5,517||MBA||5. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(67203)||2000 CQ124|| align=right|13,8|| align=right|4,010|| align=right|0,103|| align=right|4,18|| align=right|8,030||HLD||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67204)||2000 DJ4|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,048|| align=right|7,29|| align=right|3,406||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67205)||2000 DB7|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,154|| align=right|3,75|| align=right|5,707||MBA||29. februar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(67206)||2000 DU15|| align=right|15,9|| align=right|2,647|| align=right|0,182|| align=right|5,64|| align=right|4,305||MBA||27. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(67207)||2000 DJ19|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,189|| align=right|0,98|| align=right|5,543||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67208)||2000 DQ20|| align=right|13,6|| align=right|3,197|| align=right|0,115|| align=right|17,32|| align=right|5,717||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67209)||2000 DN26|| align=right|15,9|| align=right|2,795|| align=right|0,053|| align=right|4,91|| align=right|4,671||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67210)||2000 DF29|| align=right|13,2|| align=right|3,177|| align=right|0,157|| align=right|5,92|| align=right|5,661||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67211)||2000 DT33|| align=right|16,2|| align=right|2,596|| align=right|0,068|| align=right|4,86|| align=right|4,181||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67212)||2000 DY35|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,083|| align=right|6,87|| align=right|3,428||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67213)||2000 DN36|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,164|| align=right|13,47|| align=right|5,367||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67214)||2000 DC47|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,183|| align=right|1,06|| align=right|5,601||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67215)||2000 DL53|| align=right|13,7|| align=right|3,207|| align=right|0,116|| align=right|17,13|| align=right|5,743||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67216)||2000 DU56|| align=right|14,1|| align=right|3,200|| align=right|0,190|| align=right|2,93|| align=right|5,724||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67217)||2000 DL57|| align=right|15,6|| align=right|2,858|| align=right|0,071|| align=right|1,00|| align=right|4,830||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67218)||2000 DF62|| align=right|13,4|| align=right|3,403|| align=right|0,088|| align=right|19,09|| align=right|6,276||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67219)||2000 DE64|| align=right|14,4|| align=right|2,597|| align=right|0,269|| align=right|2,37|| align=right|4,186||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67220)||2000 DH67|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,163|| align=right|10,96|| align=right|4,301||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67221)||2000 DP73|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,159|| align=right|2,79|| align=right|3,603||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67222)||2000 DA75|| align=right|17,1|| align=right|2,171|| align=right|0,109|| align=right|4,35|| align=right|3,199||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67223)||2000 DC81|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,081|| align=right|7,38|| align=right|3,478||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67224)||2000 DB95|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,058|| align=right|5,37|| align=right|4,682||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67225)||2000 DM101|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,110|| align=right|9,10|| align=right|4,600||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67226)||2000 DB102|| align=right|12,9|| align=right|3,452|| align=right|0,112|| align=right|11,24|| align=right|6,412||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67227)||2000 DV102|| align=right|13,6|| align=right|3,157|| align=right|0,248|| align=right|15,36|| align=right|5,607||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67228)||2000 DY107|| align=right|13,7|| align=right|3,052|| align=right|0,241|| align=right|11,15|| align=right|5,331||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67229)||2000 DX108|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,193|| align=right|5,70|| align=right|5,542||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67230)||2000 EB|| align=right|14,5|| align=right|2,357|| align=right|0,167|| align=right|24,57|| align=right|3,618||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67231)||2000 EH|| align=right|15,0|| align=right|3,166|| align=right|0,176|| align=right|5,16|| align=right|5,632||MBA||1. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67232)||2000 EB3|| align=right|15,9|| align=right|2,786|| align=right|0,144|| align=right|7,65|| align=right|4,649||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67233)||2000 EP11|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,214|| align=right|14,89|| align=right|5,656||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67234)||2000 ED12|| align=right|14,9|| align=right|3,134|| align=right|0,267|| align=right|17,60|| align=right|5,546||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67235)||2000 EJ15|| align=right|16,2|| align=right|2,768|| align=right|0,086|| align=right|8,79|| align=right|4,605||MBA||5. marec 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(67236)||2000 EH19|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,152|| align=right|6,28|| align=right|3,445||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67237)||2000 EA24|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,054|| align=right|3,70|| align=right|3,413||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(67238)||2000 ER26|| align=right|16,9|| align=right|1,928|| align=right|0,068|| align=right|21,64|| align=right|2,676||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67239)||2000 ER30|| align=right|15,6|| align=right|2,354|| align=right|0,094|| align=right|7,58|| align=right|3,611||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67240)||2000 EF39|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,126|| align=right|1,62|| align=right|5,442||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67241)||2000 EZ44|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,134|| align=right|13,86|| align=right|4,543||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67242)||2000 EG47|| align=right|14,7|| align=right|3,127|| align=right|0,140|| align=right|1,24|| align=right|5,528||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67243)||2000 ED57|| align=right|13,9|| align=right|3,114|| align=right|0,179|| align=right|14,38|| align=right|5,493||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67244)||2000 EH58|| align=right|13,2|| align=right|3,494|| align=right|0,091|| align=right|8,77|| align=right|6,531||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67245)||2000 EP60|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,119|| align=right|5,40|| align=right|5,498||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67246)||2000 ED70|| align=right|13,3|| align=right|3,979|| align=right|0,181|| align=right|9,46|| align=right|7,937||HLD||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67247)||2000 EA82|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,121|| align=right|4,03|| align=right|3,503||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67248)||2000 EY87|| align=right|13,2|| align=right|3,120|| align=right|0,196|| align=right|13,58|| align=right|5,511||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67249)||2000 EJ96|| align=right|15,0|| align=right|2,489|| align=right|0,110|| align=right|6,28|| align=right|3,927||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(67250)||2000 EH97|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,087|| align=right|10,17|| align=right|5,746||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov